Эвелина Леонидовна Хромченко () — российская журналистка, телеведущая, актриса, писательница. На протяжении тринадцати лет занимала пост главного редактора и креативного директора русской версии журнала "L'Officiel."

Биография

Детство и юность 
Родилась 27 февраля 1971 года в городе Уфе в семье экономиста и преподавательницы русского языка и литературы, в возрасте 9-10 лет переехала в Москву. Окончила московскую школу № 21 с преподаванием ряда предметов на английском языке, в 1993 году окончила с красным дипломом факультет журналистики МГУ.

Карьера 
Во время учёбы в МГУ в 1991 году стала штатным сотрудником Всесоюзного комитета по телевидению и радиовещанию (главная редакция радиовещания для детей и юношества, радиостанция «Смена»), где за три года получила несколько повышений по службе (от референта до обозревателя) и организовала ряд авторских радиопроектов, один из которых — радиопрограмма для девочек-подростков «Спящая красавица» — был посвящён вопросам моды и красоты. Также сотрудничала с программой «Взгляд» телекомпании «ВИD».

С января 1992 года по декабрь 1997 год являлась постоянным обозревателем моды радиостанции «Европа Плюс». В 1994 году создала и реализовала концепцию журнала для девочек-подростков «Маруся».

В 1995 году вместе с Александром Шумским основала PR-агентство «Департамент моды Эвелины Хромченко», впоследствии, в 1996, переименованное в «Артефакт».

Руководила связями с общественностью на таких проектах, как «Неделя высокой моды в Москве»
, конкурсы моделей «Elite Model Look», визиты в Москву кутюрье Эмануэля Унгаро и Валентино, президента «Gucci Group» Доменико де Соль (итал. Domenico De Sole).

В то же время работала внештатно в качестве обозревателя моды в таких изданиях, как «Cosmopolitan», «Elle», «Огонёк», газетах «Известия», «Сегодня», «Комсомольская правда», «Новая газета», а также радио «Европа Плюс», где запустила программу о моде «Подиум».

Выступала консультантом по вопросам моды в различных телепрограммах. 

1 января 1998 года возглавила русское издание журнала о моде «L’Officiel», являясь главным редактором и креативным директором журнала.

Является членом жюри конкурсов молодых дизайнеров «ANDAM», «Русский силуэт», Конкурса имени Надежды Ламановой и т. д.

С июля 2007 года является ведущей ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале. В 2008 году эта передача получила премию "ТЭФИ" в номинации «Развлекательная программа: образ жизни».

По итогам 2010 года вошла в "Top-25" популярных телеведущих России по версии TNS Россия.

C 2011 года читает лекции и даёт мастер-классы о моде и стиле в компании Сити Класс.

В 2013 году стала лектором и инициатором создания модуля бакалавриата «Журналистика моды и стиля жизни» на факультете журналистики МГУ.

Книга 
В 2009 году выпустила книгу «Russian Style» в издательстве «Assouline» на английском и французском языках, презентация книги с автограф-сессией прошла в Париже.

Мнения о книге 
В статье для газеты The New York Times «Не русский роман, но новая Россия» () Natasha Singer пишет про книгу Эвелины Хромченко: «Люди знают слова „водка“, „балет“, „Ельцин“, — говорит Эвелина Хромченко, автор книги. Кроме того, она является главным редактором русской версии журнала "L’Officiel". — Я решила обогатить их русский вокабуляр ещё несколькими словами».

Фильмография

Личная жизнь 
Была замужем за Александром Шумским, в этом браке родился сын Артемий. Развод был оформлен в 2011 году.

Новым избранником стал художник Дмитрий Семаков. Пара не расписана, пока (2022) они просто живут вместе.

Интересные факты 
 С 2002 года и по состоянию на 2011 год — приглашённый лектор в Высшей школе экономики, курс называется «Маркетинг и брендинг в глянцевых СМИ».

 Выступила в качестве куратора арт-проектов и выставок «Валенки-Valenki» в ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Блестящие головы» в Музее современной истории России, «Ора-Ито — виртуальный пират» в ГМИИ и др.
 В зарубежной прессе Эвелину Хромченко зачастую "сравнивают с образом России", в первую очередь — художественные критики.

Примечания

Ссылки 
 
 

Главные редакторы журналов России
Мода в России
Журналисты, пишущие о моде
Телеведущие Первого канала
Выпускники факультета журналистики МГУ
Преподаватели ВШЭ